Миккель Антонсен (; род. 27 мая 1973) — датский шахматист, международный мастер (1991).

В составе сборной Дании участник 39-й Олимпиада (2010) в Ханты-Мансийске.

Спортивные результаты

Ссылки 
 

Шахматисты Дании